Das Pontins Professional 1982 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1981/82. Vom 22. bis 28. Mai fand es in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales statt.

Titelverteidiger Terry Griffiths verlor im Halbfinale gegen seinen Landsmann Ray Reardon. Reardon stand nach der Weltmeisterschaft zum zweiten Mal in Folge im Finale und verlor zum zweiten Mal. Es gewann der Weltranglistenzweite Steve Davis deutlich mit 9:4 und holte seinen einzigen Sieg beim Pontins Professional.

Preisgeld 
Erneut vollzog man beim Preisgeld eine Kehrtwendung. Auch die Verlierer der ersten Runde bekamen wieder eine Prämie von 750 £. Bei den Finalisten blieben die Prämien gleich. Insgesamt erhöhte sich das Preisgeld dadurch um 3.500 £.

Finalrunde 
Wie im Vorjahr fehlte bei dem Turnier von den Top 6 der Weltrangliste nur die Nummer 1 Cliff Thorburn. Die 8 teilnehmenden Profis spielten in drei Ausscheidungsrunden den Sieger aus. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Partien in Viertel- und Halbfinale verlängert, statt zwei Mal Best of 9 wurde diesmal Best of 11 bzw. Best of 13 gespielt.

Finale

Century-Breaks 
Nur einem Spieler gelangen Breaks von 100 oder mehr Punkten, dafür schaffte Steve Davis gleich drei davon. Zwei Centurys spielte er im Halbfinale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1982
1982